Der Mercedes-Benz W 01 sollte eigentlich als Typ 5/25 PS zusammen mit den anderen beiden Porsche-Konstruktionen, dem 2-Liter-Typ W 02 und dem 3-Liter-Typ W 03 zur Berliner Automobil-Ausstellung im Oktober 1926 vorgestellt werden. Der zunächst konstruierte Sechszylindermotor wurde aber von der Geschäftsleitung als wenig aussichtsreich eingestuft und die Präsentation zunächst verschoben.

Von dem Wagen wurden insgesamt 8 Prototypen hergestellt, teilweise als 2-türige Tourenwagen, teilweise als 2-türige Limousinen. Sein seitengesteuerter Sechszylinder-Reihenmotor mit 1392 cm³ Hubraum leistete 25 PS (18,4 kW) und erreichte im dritten Gang die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 88 km/h. Die angetriebene hintere Starrachse war ebenso an längs liegenden Halbelliptik-Blattfedern geführt wie die Vorderachse. Der Wagen war mit Seilzugbremsen für alle 4 Räder ausgestattet.

Mit dem in dieser Wagenklasse viel zu teuren Sechszylindermotor holte sich Ferdinand Porsche den ersten Rüffel von der Geschäftsleitung ab. Sie forderte den Einbau eines günstiger herzustellenden Motors.

Im Ergebnis verzichtete Mercedes auf den Bau dieses Wagens und machte erst 1934 mit dem W 23 einen neuen Versuch, in der Kompaktklasse Fuß zu fassen.

Technische Daten

Literatur 
 Werner Oswald: Mercedes-Benz Personenwagen 1886–1986, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1987, ISBN 3-613-01133-6.

Einzelnachweise 

001
Fahrzeug der unteren Mittelklasse
Tourenwagen
Limousine